Saint-Benoist kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Benoist-sur-Vanne, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-Benoist-sur-Mer , departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire,